«Стеклянный зверинец» () — кинофильм режиссёра Пола Ньюмана, вышедший на экраны в 1987 году. Четвёртая (после одной художественной и двух телевизионных) американская экранизация одноимённой пьесы Теннесси Уильямса.

Сюжет 
В основе сюжета — воспоминания Тома Уингфилда о его матери Аманде, женщине трудной судьбы, и о любимой сестре Лоре. Отец бросил семью много лет назад, и с тех пор Аманда одна растит детей. Ставшая в детстве калекой, Лора большую часть времени посвящает своей коллекции фигурок животных из стекла, и мать изо всех сил стремится найти ей подходящего мужа. С этой целью Том приглашает на ужин Джима О’Коннора: он давняя любовь Лоры, она мечтала о нём ещё в школе. Однако вскоре выясняется, что Джим уже обручён с другой девушкой. Разочарованная Аманда, расставшись с последней надеждой, обрушивает свой гнев на Тома, и тот покидает семью навсегда.

В ролях 
 Джоан Вудворд — Аманда Уингфилд
 Джон Малкович — Том Уингфилд
 Карен Аллен — Лора Уингфилд
 Джеймс Нотон — Джим О’Коннор

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Теннесси Уильямса
Фильмы Пола Ньюмана
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1987 года